Jabonera puede referirse a:

El nombre común de la planta Anagallis arvensis.
El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum
El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus
El nombre común de la planta Asphodelus ramosus.
El nombre común de la planta Gypsophila struthium.
El nombre común de la planta Saponaria officinalis.
El nombre común de la planta Teucrium scorodonia.
El nombre común de la planta Trachelium caeruleum.
El nombre común de la planta ''Vaccaria hispanica.Jabonera''', recipiente para sujetar la pastilla de jabón.